Католический университет Святого Сердца (, UCSC) — католический элитный университет, расположенный в Милане, Италия. Вспомогательные кампусы находятся в Брешиа, Пьяченце, Кремоне, Риме и Кампобассо. Университет Святого Сердца — крупнейший частный университет Европы и один из самых больших и известных католических университетов мира. Университет даёт образование в различных областях гуманитарных и естественных наук.

История 
Университет был основан в 1921 году группой итальянских священников и профессоров. 24 июня этого года он был признан министерством образования Италии, в то же время папа Бенедикт XV официально подтвердил церковный статус учебного заведения.

7 декабря 1921 года состоялась торжественная месса в честь открытия Университета, которую служил один из основателей, отец Агостино Джемелли в присутствии кардинала Акилле Ратти, архиепископа Милана, который тремя месяцами позже будет избран папой под именем Пий XI. Первый учебный корпус располагался на миланской улице Сант-Аньезе, д.2. В октябре 1930 года он был переведён в помещения бывшего монастыря Святого Амвросия, где главный корпус Университета находится и поныне.

После открытия Университета на первый курс было зачислено 68 студентов, распределённых на два факультета: философии и общественных наук. В 2011 году Университет насчитывал более 40 000 студентов и 14 факультетов.

Структура 
Католический институт Святого Сердца включает в себя 14 факультетов:

 Факультет банковского дела, финансов и страхования
 Факультет иностранных языков
 Факультет искусства и философии
 Факультет математики, физики и естественных наук
 Факультет медицины (филиалы в Риме и Кампобассо)
 Факультет образования
 Факультет политологии
 Факультет психологии
 Факультет сельского хозяйства
 Факультет социологии
 Факультет экономики
 Факультет экономики (филиал в Пьяченце)
 Факультет юриспруденции
 Факультет юриспруденции (филиал в Пьяченце)

Известные выпускники 

 Энрико Маттеи
 Валерио Массимо Манфреди
 Джузеппе Понтиджа
 Чириако де Мита
 Аминторе Фанфани
 Романо Проди
 Оскар Луиджи Скальфаро
 Аттильо Никора
 Паоло Сарди
 Анджело Скола
 Бернардо Антонини
 Луиджи Пазинетти
 Эмилио Карелли

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1921 году в Италии
Католические университеты Италии
Университеты Милана